Маян — населенный пункт (поселок), входящий в состав Усть-Багарякского се́льского поселе́ния Кунашакского района Челябинской области.

Поселок основан в 1963 при молочно-товарной ферме совхоза «Синарский»..

География 
Расположен в северо-восточной части района, на северной-восточной участке побережья озера Куракли-Маян (отсюда назв.). Расстояние до Кунашака — 60 км.

Население 

(в 1970—237, в 1983 — 75, в 1995 — 7)

Улицы 
 Озерная улица

Примечания 

Населённые пункты Кунашакского района